Бобылёв (Бобылёва), также Бобылев — русская фамилия, происходит от слова «бобыль» (холостяк, одинокий крестьянин).

Бобылев — происходит от того, что «бобылем», в Донском крае, называли коня чисто белой масти.

Бобылёв 
 
 
 Бобылев, Андрей Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8241; 26 ноября 1849.
 Бобылев, Борис Александрович (1924—1993) — советский военный деятель, полковник.
 Бобылёв, Валентин Яковлевич (1929—2002) — советский учёный-медик.
 
 Бобылёв, Дмитрий Константинович (1842—1917) — педагог, профессор механики.
 Бобылёв, Евграф Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 4236; 25 декабря 1828.
 
 Бобылёв, Константин Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 Бобылёв, Леонид Борисович ― российский композитор, профессор МГК им. П. И. Чайковского
 Бобылёв, Михаил Андреевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 11 декабря 1915 (посмертно).
 
 Бобылев, Нил Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6126; 3 декабря 1839.
 Бобылев, Павел Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7019; 4 декабря 1843.
 Бобылев, Сергей Андреевич (1922—2017) — советский политработник, генерал-полковник.
 Бобылёв, Федот Федотович (1819—после 1866) — поэт, редактор газеты «Кавказ».
 Бобылев, Фёдор Нилович (1842—?) — русский военный, генерал от кавалерии (1906).

Бобылёва 
 Бобылёва, Евдокия Фёдоровна (1919—2017) — советский и российский педагог, народный учитель СССР (1990), народный депутат СССР.
 Бобылёва, Ольга Борисовна (1927—1996) — советский сценарист.

См. также 
 Бобылевка
 Бобыльск